Sezona Formule 1 1964 je bila petnajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 25. maja 1964 z dirko za Veliko nagrado Monaka, končala pa 10. oktobra 1964 z deseto dirko sezone za Veliko nagrado Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec John Surtees, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1964.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1964
1964 v športu